Schwenter ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Schwenter (auch: Schwender; 1585–1636), deutscher Orientalist und Mathematiker
 Wilhelmine Schwenter-Trachsler (1857–1916), erste Schweizer Dermatologin und frühe Privatdozentin

Siehe auch:
 Schwendter
 Schwender